Roland Jones (1940–1976) walesi nemzetközi labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
Pályafutása során hazája legfelső szintű labdarúgó-bajnokságának játékvezetője lett. 1976-os váratlan halálával véget ért eredményes nemzeti pályafutása.

Nemzetközi játékvezetés 
A Walesi labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1973-tól tartotta nyilván bírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzést vezetett, vagy működő társának partbíróként segített. Az aktív nemzetközi játékvezetéstől 1976-ban halálával búcsúzott.

Nemzetközi kupamérkőzések

Bajnokcsapatok Európa-kupája 
1976-ban halálos gépkocsi balesetet szenvedett, amikor szállodájából az IA (izlandi)–Omonia Nicosia selejtező mérkőzés helyszínére utazott.

Források 

Walesi labdarúgó-játékvezetők
1940-ben született személyek
1976-ban elhunyt személyek
Közúti balesetben elhunyt személyek